Ursee bezeichnet folgende Seen:

 Moorsee im Urseetal im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (Baden-Württemberg) sowie das Naturschutzgebiet, in dem er sich befindet
 Einen der Osterseen in Oberbayern